036  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Castel Gandolfo